

События 
 Консулы: Гай Кассий Лонгин и Марк Теренций Варрон Лукулл (два плебея); проконсулы: Луций Лициний Лукулл (в Азии), Марк Аврелий Котта (в Вифинии) и Марк Антоний (на Сицилии и в Ахайе); преторы: Гней Манлий (Мальтин), Квинт Аррий, Клавдий Глабр, Луций Коссиний, Марк Лициний Красс, Марк Юний Юнк, Публий Валерий и Публий Вариний; плебейский эдил: Тит Септимий Сабин; народный трибун: Гай Лициний Макр; квесторы: Гай Виселлий Варрон, Гай Тораний, Квинт Аксий, Квинт Цецилий Нигер (на Сицилии), Марк Плеторий Цестиан (в Риме), Марк Постумий и Тит Веттий (на Сицилии); проквестор: Публий Оппий (в Вифинии); монетный триумвир: Квинт Помпоний Руф.
 Митридат вступает в Вифинию и разбивает её наместника. Неудачная осада Кизика. Цезарь собрал отряд добровольцев и помог удержать в лояльности к Риму азиатские провинции. На Восток отправлен Лукулл. Победа Лукулла над Митридатом.
 73—71 — Великое восстание рабов под предводительством Спартака.
 Бегство 78 гладиаторов из Капуи. Они избирают вождями Крикса, Эномая и Спартака. Спартаку удаётся собрать 10-тысячную армию. Победа над претором Клодием. Южная Италия охвачена восстанием.
 Девабхути, последний царь из династии Шунга, свергнут советником Васудевой.
 73—28 — Династия Канва в Магадхе. Дальнейшее ослабление Магадхи.
Китай:
 73—49 — Император Китая Сюань-ди.
 Китайцы возвращают Чэши покинутый Хуннами.

Родились 
 Луций Семпроний Атратин — консул-суффект Др. Рима в 34 до н. э., сын Луция Бестии;
 Ирод I Великий — царь Иудеи с 40 года до н. э.

Скончались 
 Луций Коссиний, предполагаемый претор текущего года и советник Вариния.

Примечания

См. также